A Hatsepszut (ḥ3.t-šps.wt; „A hölgyek legnemesebbike”) ókori egyiptomi női név. Híres viselői:

 Hatsepszut (Henemetamon Maatkaré) fáraónő, XVIII. dinasztia
 Hatsepszut, XIII. dinasztia; I. Noferhotep fáraó feleségének, Szenebszennek leszármazottja, Noferhotep és Resszonbe lánya, Nubhaesz királyné unokájának, Noferhotepnek a felesége. Említik veje, Reniszeneb el-kabi sírjában.
 Hatsepszut hercegnő, XIII. dinasztia; Nofret királyné és egy azonosítatlan fáraó lánya, Nedzseszankh-Iu felesége
 Meritré-Hatsepszut királyné, III. Thotmesz felesége, XVIII. dinasztia

Források

Ókori egyiptomi nevek